Juanfran může znamenat:

 Juanfran (1976) – španělský fotbalista
 Juanfran (1985) – španělský fotbalista
 Juanfran (1988) – španělský fotbalista